Еврокуп 2013/14. је 12. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ову сезону обележило је проширење броја учесника са 32 на 56, а самим тим дошло је и до промене система такмичења:
 Прва фаза броји 48 клубова распоређених у осам група, при чему из сваке групе такмичење настављају прва три (укупно 24 клуба). 
 Друга фаза броји 32 клуба и у њој се тимовима који су прошли претходни део такмичења прикључује 8 екипа елимисаних у првој фази Евролиге. Клубови су распоређени у осам група, при чему из сваке групе такмичење настављају прва два (укупно 16 клубова).
 Парови осмине финала, четвртфинала, полуфинала и финала играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика.

Победник ове сезоне била је Валенсија која је у обе финалне утакмице савладала УНИКС из Казања (80:67 као домаћин и 85:73 у гостима) и на тај начин обезбедила место у групној фази Евролиге 2014/15. Ово је била трећа титула Валенсије у Еврокупу што ју је учинило најтрофејнијим клубом у овом такмичењу.

Учесници 

Легенда:

Жреб 
Жреб за прву групну фазу обављен је 5. октобра 2013. године. 48 клубова је по територијалном принципу подељено у две конференције - Западну и Источну. Где год је то било могуће, водило се рачуна да се у истој групи не нађу два клуба из исте земље. Екипе које учествују у Јадранској лиги третирале су се као да су из исте земље.

 Западна конференција (групе А, Б, Ц, Д):

 Источна конференција (групе Е, Ф, Г, Х):

Прва фаза „Топ 48“ 
Прва фаза играла се од 15. октобра до 18. децембра 2013.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 32“ 
Друга фаза играла се од 7. јануара до 19. фебруара 2014.

Група И 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ј 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група К 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Л 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група М 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Н 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група О 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група П 

Домаћини су наведени у левој колони.

Осмина финала 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази.

Четвртфинале 

Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Полуфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Финале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2013/14. у европској кошарци